María Teresa de Borbón-Parma (París, 28 de julio de 1933-Ibidem., 26 de marzo de 2020) fue una princesa de la Casa Real de Borbón-Parma, prima lejana del rey Felipe VI. Militó en el Partido Carlista que dirigía su hermano Carlos Hugo durante el tardofranquismo y la Transición española. De ideología socialista, fue denominada «la princesa roja».

Biografía 
María Teresa nació el 28 de julio de 1933 en París. Era hija de Javier de Borbón-Parma, y María Magdalena de Borbón-Busset.

Creció en el antiguo castillo de Bostz, Besson, (Borbonés). Tras cursar sus estudios secundarios en Tours, obtuvo un doctorado en estudios hispanos de la Universidad París-Sorbona y otro doctorado en sociología política de la Universidad Complutense de Madrid; fue profesora en ambas universidades. También estudió el Islam y cómo se relaciona con los derechos de las mujeres. Fue una activista socialista y luchó por los derechos de las mujeres. Su tesis doctoral estuvo dedicada al conflicto nacional irlandés.

Sus raíces y puntos de vista atrajeron a muchas personalidades, lo que la llevó a conocer a André Malraux, François Mitterrand, Yasser Arafat y Hugo Chávez, y le valió el apodo de «princesa roja».

Transformación del carlismo
Considerada «infanta» por el carlismo javierista, en la década de 1960 María Teresa acudió con su familia en diversas ocasiones a los multitudinarios actos anuales de Montejurra, ante la asistencia de miles de requetés y la adhesión de las autoridades franquistas.

Tras la expulsión de su familia de España en 1968 y la designación de Juan Carlos de Borbón como futuro rey, María Teresa participó decisivamente en la redefinición ideológica, en sentido izquierdista, del Partido Carlista que lideraba su hermano Carlos Hugo, situado desde entonces en la oposición al régimen. 

Como responsable de relaciones internacionales de dicho partido, tomó parte en el Congreso Mundial de las Fuerzas de Paz, celebrado en Moscú en octubre de 1973, donde trató con Dolores Ibárruri, «la Pasionaria». En el marco del proceso de confluencia de las diversas fuerzas de la oposición democrática a la dictadura franquista, cuando la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática se fusionaron para constituir Coordinación Democrática, popularmente conocida entonces como “la Platajunta”, fue María Teresa la persona designada para informar de su creación en una rueda de prensa en París.

Para justificar el cambio ideológico que querían imponer en el carlismo y presentarlo como una «alternativa de revolución social» y de «transformación democrática», en contra de la visión de los historiadores, María Teresa fue uno de los principales autores de una reinterpretación histórica de este movimiento, junto con el periodista José Carlos Clemente y otros militantes de su partido. Según esta nueva concepción partidista, el carlismo habría sido siempre «un movimiento eminentemente popular y anticapitalista contrario al oligárquico y centralista Estado liberal». 

Paralelamente, aparecieron durante este tiempo manifiestos firmados por su padre que parecían avalar el cambio ideológico. No obstante, según Rodón Guinjoán, en la década de 1970 Javier de Borbón-Parma se encontraba ya muy debilitado física y mentalmente, razón por la que su primogénito Carlos Hugo y sus hijas María Teresa, Cecilia y Nieves «lo manejaban y lo instrumentalizaban con mucha facilidad», haciéndole firmar documentos de cuyo contenido no se enteraba.

Ruptura familiar
En 1977, un año después de los sucesos de Montejurra, Javier se desmarcó oficialmente de las tendencias izquierdistas en el carlismo y se mostró en un reportaje con su hijo Sixto Enrique de Borbón, condenando expresamente «el marxismo y el separatismo» en un manifiesto. Los otros hijos reaccionaron entonces denunciando que Sixto había secuestrado a su padre, lo que provocó que este tuviera que ser hospitalizado por el escándalo generado.  Después de eso, todavía le hicieron firmar un manifiesto ante notario en sentido contrario, lo que terminó de dividir a la familia. La madre, María Magdalena de Borbón-Busset, dijo entonces en una nota de prensa que se habían llevado a su marido del hospital en contra de las indicaciones de los médicos y que le habían obligado a hacer esa nueva declaración con amenazas, dañando seriamente su salud (de hecho, Javier falleció poco después), lo que la llevó a repudiar a varios de sus hijos, entre ellos a María Teresa, mandando que a su muerte, acaecida en 1984, no pudiesen asistir al velatorio de su cadáver en el castillo de Lignières.

Últimos años
Junto al citado Clemente y Joaquín Cubero, María Teresa publicó en 1997 una biografía sobre su padre titulada Don Javier, una vida al servicio de la libertad. Esta obra fue calificada como «escandalosa» y «mendaz» por el profesor tradicionalista Miguel Ayuso, pues en ella se sugieren unos postulados izquierdistas en Javier de Borbón Parma ya en la posguerra que, según Ayuso, eran inexistentes.

En los últimos años de su vida siguió con preocupación el conflicto independentista en Cataluña, criticando la actuación del Gobierno central, y reclamó la libertad de los políticos presos.

María Teresa no se casó nunca, ni tuvo hijos.

Muerte
María Teresa fue el primer miembro de una familia real en morir de la enfermedad del COVID-19 causada por el virus del SARS-CoV-2. Falleció con 86 años de edad el 26 de marzo de 2020.

Su hermano Sixto Enrique dio la noticia de su fallecimiento a través de su página personal de Facebook. El sacerdote José Ramón García Gallardo, miembro de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y oficial de la Orden de la Legitimidad Proscrita, celebró una misa privada por su alma en Madrid el 27 de marzo.

El 2 de abril se celebró su funeral corpore insepulto en la iglesia Notre Dame des Champs de París. En este funeral, que había sido encargado por su sobrino Carlos Javier de Borbón-Parma, se tocó una salve rociera y se leyó en su nombre una elegía en la cual se reivindicaba la lucha de su tía por la democracia y por la justicia social. El 27 de agosto de 2021 se celebró otro funeral en la Basílica di Santa Maria della Steccata de Parma.

Obras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Business setup in Dubai

Ancestros

Referencias

Bibliografía
 

Socialistas de España
Partido Carlista (1971)
Escritores de París
Fallecidos por pandemia de COVID-19 en Francia
Alumnado de la Universidad Complutense de Madrid
Casa de Borbón-Parma
Nacidos en París
Fallecidos en París